Чаби, Чабун-хатун (, ; ум. 1281) — одна из жён Хубилая, хана Монгольской империи и основателя империи Юань.

Биография 
Чаби происходила из рода унгират; её отец Алчи-нойон был одним из полководцев и сподвижников Чингисхана, а также младшим братом его первой жены Бортэ. Выйдя замуж за Хубилая в 1239 году, Чаби родила девять детей: четырёх сыновей и пять дочерей. Её первенец, Дорджи, умер во младенчестве, поэтому наследником престола был назначен второй сын — Чинким.

Будучи любимой женой Хубилая, Чаби имела при нём огромное влияние, которое часто оказывала и на принятие ханом важных решений.Так, ещё в первые годы правления Хубилая его придворными было выдвинуто предложение превратить в пастбища земли около столицы; осознавая бессмысленность подобного шага в условиях земледельческой экономики Китая, Чаби резко выступила против этого проекта, который в итоге был отвергнут Хубилаем. После покорения империи Сун и предоставления вдовствующей императрице Се и императрице Цюань резиденций в Даду их слуги Чжу и Чэнь, не в силах вынести унижение, которому подверглись госпожи, повесились; Хубилай приказал повесить головы слуг в покоях Цзюань, и возмущённая этим Чаби потребовала мужа позволить императрицам вернуться в Южный Китай. Пристыженный упрёками жены, Хубилай, хотя и отказался высылать Се и Цюань, предложил оставить императриц в Даду, пообещав, что им будет обеспечен хороший уход. Тогда Чаби взяла на себя заботу об императорской семье, обращаясь с ней, по сообщениям источников, очень обходительно.  

Чаби была известна своей крайней бережливостью, временами даже доходившей до скупости: согласно некоторым приведённым в «Юань ши» анекдотическим рассказам, она использовала вместо ковриков старые шкуры, а придворных дам поощряла собирать тетивы со старых луков для изготовления пряжи. Ей также предписывается и создание новой модели монгольского головного убора с тульёй для защиты от солнца и более удобной для сражений одежды без рукавов. 

Её смерть в 1281 году серьёзно сказалась на личном состоянии Хубилая: он стал предаваться чревоугодию и пьянству, а его здоровье стремительно ухудшалось. Через год после смерти Чаби Хубилай взял в жёны её племянницу Намби. В храме Хубилая Чаби (единственной из всех жён) была поставлена поминальная стела.

Семья

Примечания

Источники

Библиография 
 
 
 

Императрицы династии Юань